Uirapuru — ave florestal das subfamílias Piprinae e Troglodytinae
 Uirapuru (Goiás) — município brasileiro do estado de Goiás
 Uirapuru (mito) — ser mitológico do folclore brasileiro
 Uirapuru-verdadeiro — verdadeiro uirapuru (com o belo canto)
 STV Uirapuru — automóvel brasileiro da Sociedade Técnica de Veículos na década de 1960
 Aerotec T-23 Uirapuru — avião brasileiro das décadas 1960 e 1970

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de biologia
Desambiguações de tecnologia